Protiproud může být:

protisměrné proudění plynu nebo kapaliny
bazénový protiproud, doplňkové technické vybavení bazénu
Rovníkový protiproud, ocenánský proud podél zemského rovníku
protiproud (elektrotechnika), elektrický protiproud užívaný v elektrotechnice
Protiproud (web), „kontrarevoluční magazín“ Petra Hájka hostovaný na Parlamentních listech